Bours kan syfta på:

 Bours, Pas-de-Calais, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Bours, Hautes-Pyrénées, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées